Trifonowka () – nazwa toponimów w Rosji

 Trifonowka – wieś w rejonie fatieżskim obwodu kurskiego
 Trifonowka – wieś w rejonie szczigrowskim obwodu kurskiego
 Trifonowka – wieś w obwodzie orenburskim
 Trifonowka – wieś w obwodzie tulskim

Zobacz także 
 Trifonowo – wieś w Bułgarii
 Trifonow

Strony ujednoznaczniające